Good Bye Natsuo (em japonês: GOOD BYE 夏男) é o 10º single da cantora Aya matsuura.

Número de Catálogo

Canções do CD
1. GOOD BYE Natsuo (GOOD BYE 夏男; Goodbye, Summer Boy)

2. Watakushi no Yotei (私の予定)

3. GOOD BYE Natsuo (Instrumental) (GOOD BYE 夏男 (Instrumental))

Canções do Single V
1. GOOD BYE Natsuo (GOOD BYE 夏男)

2. GOOD BYE Natsuo (WILD Ayaya Ver.) (GOOD BYE 夏男(WILD Ayaya Ver.))

3. Making of (メイキング映像)

4. GOOD BYE Natsuo (Instrumental) (GOOD BYE 夏男 (Instrumental))

Singles de 2003
Aya Matsuura